Forensische opsporing, een specialisme bij de politie in Nederland
 FO, de landcode van de Faeröer
 Furka-Oberalp-Bahn, (FO) een voormalige Zwitserse spoorweg onderneming
 Functioneel ontwerp

Fo kan verwijzen naar:
 Fo, het Getal van Fourier
 Fo (departement), een departement van Burkina Faso